Muschiol ist der Name folgender Personen:
 Dirk Muschiol (* 1969), deutscher Fußballspieler
Gisela Muschiol (* 1959), deutsche römisch-katholische Theologin
 Hans-Joachim Muschiol (* 1925), seit 2018 Träger des Schlesierschildes

Siehe auch:
 Musiol